Їлмаз () — турецьке прізвище.

 Айдин Їлмаз — турецький футболіст.
 Бурак Їлмаз — турецький футболіст, нападник збірної Туреччини та клубу «Галатасарая».
 Деніз Їлмаз — німецький та турецький футболіст.
 Месут Їлмаз — турецький державно-політичний діяч, дипломат.
 Окан Їлмаз — турецький футболіст, що грав за клуб «Бурсаспор», а також національну збірну Туреччини.
 Сефа Їлмаз — турецький футболіст.